La famille de Stadieu est une famille subsistante de la noblesse française originaire des Corbières dans l'Aude.

Histoire 

Cette famille fut anoblie en 1816 sous la seconde Restauration.

Ce patronyme est porté essentiellement dans le Sud-Ouest de la France, entre Lagrasse, Narbonne et Castelnaudary.

Jean, également chevalier de l'ordre de Saint-Ferdinand, fut anobli par le roi Louis XVIII en 1816. .

Le château de la famille est situé à Lanet. La famille détient d'autres biens, vignobles et propriétés dans la région.

Généalogie simplifiée 
 Émile de Stadieu, né en 1858 et décédé en 1928, juge de paix à Montséret, père de : 
 Joseph de Stadieu, né en 1880 et décédé en 1966, notaire à Lagrasse, père de :
 Jacques de Stadieu, né en 1914 et décédé en 2010, commandant, résistant, commandeur de la Légion d'honneur et 941e compagnon de la Libération, administrateur colonial

Armes 
 D'or à la bande de gueules accompagnée en chef d'un épervier de sable et en pointe d'un agneau pascal du même

Notes et références

Bibliographie 
 Régis Valette, Catalogue de la noblesse française subsistante, 2002, page 177
 Henri Jougla de Morenas, Grand armorial de France, tome 6

Articles connexes 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (L à Z) 

Stadieu
